EN poate fi:
 Estonia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Enna, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba engleză, codul ISO 639-1